Горса (Horsa) — один из двух братьев-предводителей англосаксонских дружин, начавших завоевание романизованной Британии.
 Горса, Антуан-Жозеф (также Горса́с, Antoine-Joseph Gorsas; 1752—1793) — французский журналист, член Конвента.

Примечания